Mistrzostwa Ameryki Południowej do lat 17 w piłce nożnej 1997 odbyły się w Urugwaju między 26 lutego a 16 marca. Mecze w ramach turnieju odbywały się w miastach: Encarnación, Pedro Juan Caballero, Asunción. Mogli w nim wziąć udział piłkarze urodzeni po 1 stycznia 1980. Trzy najlepsze drużyny turnieju wywalczyły awans do Mistrzostw Świata U-17, które odbyły się w Egipcie w 1997 roku.

Drużyny

Pierwsza runda

Grupa A

Grupa B

Runda finałowa

Awans do Mistrzostw Świata U-17 w piłce nożnej 1997 
  Brazylia
  Argentyna
  Chile

Klasyfikacja strzelców

Linki zewnętrzne 
 Wyniki RSSSF.com
 www.CONMEBOL.com

Mistrzostwa Ameryki Południowej U-17 w piłce nożnej
1997 w piłce nożnej